III liga polska w piłce nożnej (1968/1969) – 17. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

 * Decyzją WOZPN Stal Kraśnik Fabryczny uniknęła degradacji do ligi okręgowej i w następnym sezonie nadal grała w III lidze. Stało się tak ponieważ w maju 1969 roku w Kraśniku wybuchła epidemia duru brzusznego i konieczna była zupełna izolacja ludności miasta. Z tego powodu piłkarze Stali musieli oddać walkowerem pięć ostatnich spotkań (mecze z Polonią Warszawa, Legią II Warszawa, Włókniarzem Pabianice, Orłem Łódź i Gwardią Olsztyn), co zepchnęło ich do strefy spadkowej. W następnym sezonie w grupie „warszawskiej” III ligi występować będzie wyjątkowo 17 drużyn.

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi.

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w polskim sporcie
1969 w polskim sporcie